Харроуэр () — англосаксонская фамилия. Известные носители:

 Харроуэр, Дэвид (род. 1966) —  шотландский драматург.
 Харроуэр, Кристи (род. 1975) — австралийская баскетболистка.